Onderdistrict in Indonesië
 Tempurejo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tempurejo (Bogorejo), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Tempurejo (Kalibawang), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tempurejo (Kota Blora), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Tempurejo (Tempuran), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Tempurejo (Wates), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java